Hermandad de la Yedra puede referirse a:

 Hermandad de la Yedra, en la ciudad de Écija (Sevilla);
 Hermandad de la Yedra, de la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz).